Владимир Миллер:
 Миллер, Владимир Михайлович (?—1918) — промышленник, меценат, почётный гражданин Царицына
Миллер, Владимир Робертович (род. 1964) — российский оперный певец, бас-профундо.
 Миллер, Владимир Эмильевич (?—?) — издатель «Русского листка».